Соревнования по плаванию на дистанции 400 метров комплексным плаванием у женщин на летних Олимпийских играх 2016 года прошли 6 августа на олимпийском водном стадионе. В соревнованиях приняли участие 34 спортсменки из 24 стран. Действующей олимпийской чемпионкой в данной дисциплине является китайская пловчиха Е Шивэнь.

Многократная чемпионка и рекордсменка мира и Европы Катинка Хоссу из Венгрии победила с новым мировым рекордом, опередив в финале ближайшую преследовательницу почти на 5 секунд. Это стало первой олимпийский наградой для Хоссу.

Призёры

Рекорды 
До начала летних Олимпийских игр 2016 года мировой и олимпийский рекорды были следующими:

Во время соревнований в этой дисциплине были установлены новые олимпийские или мировые рекорды:

Расписание 
Время местное (UTC−3)

Соревнование

Предварительные заплывы 
В финал проходят 8 пловчих, показавших лучшее время, независимо от места, занятого в своём заплыве.

Заплыв 1

Заплыв 2

Заплыв 3

Заплыв 4

Заплыв 5

Итоговая таблица

Финал

Ссылки 
 Плавание  на официальном сайте летних Олимпийских игр 2016 года    
 Олимпийские игры  на сайте Международной федерации плавания (FINA)